«Ранние журавли» — советский фильм 1979 года режиссёра Болотбека Шамшиева по одноимённой повести Чингиза Айтматова.

Сюжет 
В фильме — экранизации повести Ч. Айтматова «Ранние журавли» режиссёр Б. Шамшиев раскрыл процесс раннего мужания, гражданского созревания поколения, детство и отрочество которого пришлись на труд­ные годы войны.

История 14-летнего мальчишки Султанмурата, который в далёком киргизском аиле остался старшим мужчиной — остальные ушли на фронт. Он, вместе с другими школьниками, откликнулся на просьбу председателя колхоза помочь — спас и выходил в голодную зиму 1943 года колхозных коней, весной вывел их на пахоту сеять хлеб. Ранняя весна пришла в этом году, и ребята радостно встречают журавлиный клин в голубом небе… но в далёкой от фронта киргизской степи раздаётся эхо идущей войны…
Четырнадцатилетний Султанмурат и его сверстники проходят суровую школу жизни в годы Великой Отечественной войны в глубоком тылу… Тёмной ночью на стойбище нападают бандиты. Они убивают старшего, связывают ребят и уводят коней. Освободившись от пут, Султанмурат бросается в погоню за бандитами. Ему удается подманить коней и повернуть их обратно, к стойбищу, но в этот момент выстрелы выбивают его из седла. В гаснущем сознании мальчика в последний раз мелькают образы детства…

В ролях 

 Эмиль Борончиев — Султанмурат Бекбаев
 Суйменкул Чокморов — Бекбай Бекбаев, отец
 Гульсара Ажибекова — мать
 Хасан Абдраимов — Аджимурат, братишка Султанмурата
 Суиютай Шамшиева — сестра
 Алтынай Абдиева — сестра
 Акыл Куланбаев — председатель
 Байдалда Калтаев — Чекиш, бригадир-аксакал
 Садыкбек Джаманов — Джумалы
 Талгат Джаманаков — Эркинбек
 Марс Кутманалиев — Анатай
 Кырманчы Каачабаев — Эргеш
 Чынтемир Кутуев — Кубаткул
 Джумандыл Исаев — Канат
 Советбек Джумадылов — Нуркерим
 Назира Мамбетова — Джыпар
 Мир Нурмаханов — Сарыгул
 Айтурган Темирова — жена Сарыгула
 Нургуль Кендирбаева — Мырзагуль, сестра Сарыгула
 Бакирдин Алиев — Бейшенкул, аксакал
 Сабира Кумушалиева — старуха
 Жанна Куанышева — учительница

В эпизодах: Джапар Садыков, Орозбек Кутманалиев, Джамал Сейдакматова, Асанбек Умуралиев, Урумкан Исмаилова, Гулшара Дулатова, Турсун Уралиев и другие.

Съёмки 
Съемки проходили в селе Уч-Эмчек.

Критика 
Киновед М. Е. Зак отметил, что режиссёру удалось перенести сюжет литературной основы на экран, при этом кинематографическими средствами передать и её структурную особенность: подвижность во времени, когда два плана — реальный — настоящее и довоенное прошлое, а также воображаемое героем будущее — день возвращения отца с фронта, слиты в единое историческое пространство:

Эту структурную особенность повести Б. Шамшиев вместе с сюжетом перенес на экран. Замысел осуществился на стыке кадров: часть их выстужена зимними ветрами, освещена огнем кизяка, ветви оголенных деревьев вычерчивают их жесткую графику; другие кадры — в ярких, очищенных красках, где кумачовые полотна и белые рубахи складываются в локальный, «сказовый» колорит; такими видятся Султанмурату жаркие дни его предвоенного детства. Разведенные вначале, эти два стилевых потока сближаются в финальной части, когда кадры словно набухают весенней влагой и проступает синева неба… В ходе съёмок, отлично выполненных оператором С. Тараскиным, стилевые задачи решаются на основе общего замысла.

Призы 
 Главный приз XIII-го Всесоюзного кинофестиваля (Душанбе, 1980).
 Приз журнала «Звезда Востока» на Международном кинофестивале стран Азии и Африки (Ташкент, 1980).

Литература 
 Зак М. — Встречное движение (Худож. фильм «Ранние журавли») // Советская культура, 29 апреля 1980. — стр. 5
 Яснец Э. — Глазами детства своего (О худож. фильме «Ранние журавли») // Кино (Рига) № 2,, 1980. — стр. 6-7
 Барабаш Э. — Звёздный сон (О худож. фильме «Ранние журавли») // Литературная газета, 7 ноября 1979
 Шамшиев Б. — «Ранние журавли» (О съёмках фильма рассказывает режиссёр) // Литературная газета, 2 февраля 1977. — стр. 8
 Ранние журавли // Советские художественные фильмы: 1978—1979. — М.: Нива России, 1995. — стр. 276
 Ранние журавли // Домашняя синематека: отечественное кино 1918—1996. — М.: Дубль-Д, 1996. — 520 с. — стр. 375

Примечания 

Фильмы СССР 1979 года
Фильмы-драмы СССР
Фильмы студии «Киргизфильм»
Фильмы студии «Ленфильм»
Экранизации произведений Чингиза Айтматова